Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier, s'est disputée du 15 au .

Angelique Kerber remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Garbiñe Muguruza et Carla Suárez Navarro.

Faits marquants 
 Lors de son match au second tour face à Belinda Bencic, Sabine Lisicki réalise 27 aces et bat ainsi le record du nombre d'aces dans un match féminin en 2 sets gagnants.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2015
Tennis en juin 2015